David Langton ist der Name folgender Personen:

* David Langton (Schauspieler) (1912–1994), britischer Schauspieler
 David Langton (Snookerspieler), englischer Snookerspieler